Капская бескоготная выдра () — хищное млекопитающее семейства куньих.

Внешний вид 
Длина тела составляет от 95 см до 100 см, хвост 55 см. У капских выдр небольшие перепонки между пальцами, тем не менее они хорошо плавают и ныряют. Коготки у них маленькие и растут лишь на втором и третьем пальцах задних лап. Мех не столь густой, как у большинства выдр, и поэтому на неё охотятся не так активно.

Распространение 
Обитает в прудах, медленных водотоках, прибрежных водах и устьях рек Южной Африки, Эфиопии и Сенегала.

Образ жизни 
Основой её рациона являются крабы. Крепкими коренными зубами она вскрывает их твёрдые панцири. Питается также моллюсками, рыбой, лягушками, птицами и мелкими млекопитающими. Подобно другим выдрам, она выбирается на берег с добычей и ест, держа её в передних лапах.

Социальная структура и размножение 
Бескоготные выдры не роют нор, а живут семейными группами, парами или поодиночке в расщелинах и под камнями. В помете ежегодно бывает от 2 до 5 детёнышей. Они остаются с родителями как минимум год.

Примечания

Литература 
 Иллюстрированная энциклопедия животных / И44 Пер. с англ.; Вступ. ст. Н. Дроздова — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. — 616 с.: ил.

Животные, описанные в 1821 году
Млекопитающие Африки
Выдры